Поселе́ние Ро́говское — поселение (муниципальное образование и административная единица) в составе Троицкого административного округа города Москвы; самая удалённая от центра административная единица города, граничащая с Калужской областью. Административный центр — посёлок Рогово. Согласно проекту расширения территории Москвы, с 1 июля 2012 года передано в состав города из Подольского района Московской области.

Глава администрации Подкаминский Илья Михайлович, глава поселения и председатель Совета депутатов Вдовина Ольга Александровна.

Географические данные 
Общая площадь — 178,23 км².

Муниципальное образование находится в южной части Троицкого административного округа города и граничит с:
 Жуковским районом Калужской области (на западе);
 Наро-Фоминским городским округом Московской области (на северо-западе);
 поселением Вороновское Троицкого административного округа Москвы (на северо-востоке);
 Чеховским городским округом Московской области (на юге и востоке).

Климат в поселении — умеренно континентальный, формирующийся за счёт приходящего с запада влажного воздуха Атлантики. Лето тёплое, зима умеренно-холодная с устойчивым снежным покровом.

По территории поселения протекают несколько рек, в том числе Десенка, Черничка.

Население

Состав поселения 

Также в состав поселения входят СНТ, ДСК, СТ.

История 
Роговский сельсовет, до 1960 года именовавшийся Кручинским, был образован после Октябрьской революции в составе Стремиловской волости Серпуховского уезда Московской губернии. В 1925 году из его состава были выделены Богородский и Рождественский сельсоветы, однако уже в 1926 году последний был возвращён. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года в сельсовет входили село Круча (169 жителей), деревни Горнево (178), Климовка (48), посёлки Горнево (105), Рождественский (220), погост Рождествено (13) и Андреевские хутора (3).

В 1929 году Кручинский сельсовет вошёл в состав Лопасненского района (с 1954 года — Чеховский район) образованной Московской области, при этом к нему была присоединена территория упразднённого Богородского сельсовета.

Решением Московского областного исполнительного комитета от 14 июня 1954 года № 539 и утверждающим его указом Президиума Верховного совета РСФСР от 18 июня 1954 года сельсовету была передана территория упразднённого Ильинского сельсовета, а 22 июня — селение Горнево Шараповского сельсовета.

В июне 1959 года Чеховский район, в составе которого на тот момент уже находился Кручинский сельсовет, был упразднён, а сам сельсовет передан Подольскому району Московской области.

20 августа 1960 года сельсовету была передана территория ликвидированного Васюнинского сельсовета, при этом административный центр Кручинского сельсовета был перенесён в селение Рогово, а сельсовет переименован в Роговский.

В 1963 году Подольский район был упразднён, и до начала 1965 года Роговский сельсовет находился в составе Ленинского укрупнённого сельского района, после чего был передан восстановленному Чеховскому району, но уже в мае того же года вновь вошёл в состав Подольского района.

22 января 1987 года было ликвидировано и снято с учёта селение Горнево.

Постановлением от 3 февраля 1994 года № 7/6 Московская областная дума утвердила положение о местном самоуправлении в Московской области, согласно которому сельсоветы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.

Муниципальное образование «Сельское поселение Роговское» в существующих границах было образовано в 2005 году в рамках реформы местного самоуправления и на основании Закона Московской области от 28 февраля 2005 года № 65/2005-ОЗ «О статусе и границах Подольского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». В его состав вошёл 21 населённый пункт позже упразднённого Роговского сельского округа.

Устав сельского поселения был принят 13 апреля 2006 года.

В 2006 году посёлок ВИМ «Каменка» был включён в состав деревни Каменка, а посёлок подсобного хозяйства «Марат» — в состав деревни Тетеринки.

18 августа 2011 года было объявлено, что сельское поселение планируется включить в состав Москвы в связи с расширением её границ.

С 1 июля 2012 года сельское поселение Роговское вошло в состав Троицкого административного округа «Новой Москвы», при этом из его названия было исключено слово «сельское».

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления поселения Роговское составляют:
 Совет депутатов поселения Роговское;
 глава поселения Роговское;
 администрация поселения Роговское.

Совет депутатов поселения Роговское состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Глава поселения и председатель Совета депутатов — Вдовина Ольга Александровна, глава поселения — Подкаминский Илья Михайлович.

Достопримечательности 
Памятники архитектуры и садово-паркового искусства поселения:
 Парк усадьбы «Бунчиха»
 Парк усадьбы «Васюнино»
 Церковь Троицы (1735)
 Усадьба «Каменка»

Парки и общественные пространства

Детский тематический парк «Волшебное дерево» 
Детский парк «Волшебное дерево» занимает площадь в 0,4 га. Появился в поселке Рогово в 2016 году, возле домов № 1 и № 2 по улице Школьной. Идея названия «Волшебное дерево» неслучайна. Идея парка связана с опорой на центральную дорожку, которая представляет собой волшебный «ствол» и тропинки — «веточки». На территории обустроено 3 детские игровые площадки и детская беседка в стиле русского зодчества. А в глубине парка можно встретить кованую птицу Феникс.

«Парк сказок» 
Парк благоустроен в 2021 году в поселке Рогово, на улице Школьной д. 7-20. Здесь есть спортивная и прогулочная зоны, места тихого отдыха с беседками. Раньше здесь был пустырь. Сегодня проложены дорожки, лавочки для отдыха, фигура Змея Горыныча высотой 6 метров, декоративные панно Бабы-яги, Жар-птицы, Емели и других сказочных персонажей. Есть хоккейная коробка с трибунами, экстрим-парк, спортплощадки и детские площадки.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт поселения Роговское 

Сельские поселения, упразднённые в 2012 году
Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Подольского района Московской области